Movistar Plus (anteriormente conocido como Plus TV) es un canal de televisión por suscripción peruano enfocado en el estilo de vida y entretenimiento, cuya programación es realizada por Media Networks y es propiedad de la filial peruana de Movistar TV.

Historia

Antecedentes 
Se lanzó en 1996 como Cable Mágico Noticias, cuya programación era de actualidad nacional e internacional en exclusiva para la cableoperadora Cable Mágico, propiedad de Telefónica del Perú.

El 8 de febrero de 2001 el canal cambia de nombre a Antena Informativa, en asociación con Atresmedia con una gráfica muy parecida a la de la cadena de televisión española Antena 3. Su contenido se dedicaba a las noticias de España y otros elementos de dicho país.

Lanzamiento 
Plus TV comenzó sus emisiones el 1 de noviembre de 2004 en reemplazo de Antena Informativa. Su programación consistía de programas de estilo de vida dirigido al público femenino de la clase alta del país. También incluyó secciones de Jammin, programa musical que posteriormente tuvo presencia en Movistar Música, y que según una votación popular a fines de 2007 por Perú 21 fue considerado el «mejor programa musical».

En septiembre de 2008 se agrega en Arequipa y Tacna a la grilla de canales de la cableoperadora Star Globalcom, para ese entonces recién adquirida por Telefónica.

En abril de 2014, el canal renueva su imagen y estrena nuevos programas.

El 21 de mayo de 2017, el canal es renombrado como Movistar Plus y cambia de gráficas.

El 29 de abril de 2019 renueva toda su programación con el cambio de eslogan.

Logotipos

Véase también 
 Movistar TV
 Movistar Deportes

Referencias

Enlaces externos 
 

Canales de televisión por suscripción de Perú
Televisión de Perú en 2004
Movistar TV (Perú)
Canales de televisión por suscripción de Latinoamérica